

События 
 375—371 — Плебейскими или народными трибунами были Гай Лициний Кальв и Луций Секстий Латеран. Шли выборы только эдилов и плебейских трибунов. Другие должностные лица не избирались.
 375/374 — Афинский архонт-эпоним Гипподам.
 Фиванцы взяли Феспии, а затем разбили близ Тегиры две спартанские моры, погибли оба спартанских полемарха. После этого фиванцы покорили Беотию и восстановили свою гегемонию. Клеомброт вёл войну против Фив, но не свершил ничего достойного.
 Экспедиция афинского стратега Хабрия к берегам Фракии. В союз с Афинами вступают Самофракия, Фасос, Абдера, города Халкидики.
 Тимофей присоединяет ко Второму Афинскому морскому союзу города Акарнании, острова Кефаллению и Керкиру. На сторону Афин были привлечены эпирский царь Алкет I и фессалийский тиран Ясон Ферский.
 Спарта обращается к Артаксерксу II и сицилийскому тирану Дионисию с просьбой о посредничестве в переговорах о мире с Афинским союзом.
 Ок. 375 (?) — Вскоре после смерти Эвагора персы восстановили свою власть на Кипре.

См. также

Примечания